Cashflow steht für:

 Cashflow, Wirtschaft allgemein
 Discounted Cash-Flow, Finanzwirtschaft
 Kurs-Cash-Flow-Verhältnis, Finanzanalyse
 Operating Cash Flow, Betriebswirtschaft
 Cash Flow Return on Investment, Finanzwirtschaft 
 Cash-Flow-Berechnung, BWL, Fondsrechnung
 Cashflow 101, Brettspiel

Siehe auch: